Příjmení Woodward nese více různých osobností:

 Danielle Woodwardová (* 1965) – australská vodní slalomářka
 Joanne Woodwardová (* 1930) – americká herečka
 Margaret Woodwardová (* 1960) – příslušnice Letectva Spojených států amerických s hodností generálmajora
 Peter Woodward (* 1956) – britský herec, kaskadér a scenárista
 Robert Woodward – rozcestník
 Vivian Woodward (1879–1954) – anglický amatérský fotbalista